P32 ou P.32 peut faire référence à :
 , plusieurs navires de la Royal Navy ; 
 Papyrus 32, un papyrus du Nouveau Testament ;
 Piaggio P.32, un prototype de bombardier italien.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres